Schaffgotsch steht für:

 Schaffgotsch (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht mit einer erloschenen Linie in Böhmen
 Gräflich Schaffgotsch’sche Werke, eine Kapitalgesellschaft

Schaffgotsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ernst von Schaffgotsch (1804–1870), böhmischer Adliger Bischof von Brünn
 Anton Gotthard von Schaffgotsch (1721–1811), kaiserlicher Obersthofmarschall
 Ceslaus Gotthard von Schaffgotsch (1726–1781), Dompropst und Generalvikar in Breslau, Genealoge
 Christoph Leopold von Schaffgotsch (1623–1703), Obersterblandhofmeister und Kammerpräsident in Schlesien
 Franz Gotthard von Schaffgotsch (1816–1864), deutscher Chemiker und Physiker
 Franz Schaffgotsch (1902–1942), österreichischer Maler, Grafiker und Bühnenbildner

 Johanna von Schaffgotsch (1842–1910), deutsche Unternehmerin
 Levin von Schaffgotsch (1854–1913), k.k. Landespräsident von Salzburg
 Philipp Gotthard von Schaffgotsch (1716–1795), Fürstbischof von Breslau